

Patronyme 

 Alan Grover (1944-2019), rameur d'aviron australien ;
 La Fayette Grover (1823-1911), homme politique américain ;
 Lov Grover (1961-), informaticien indo-américain ;
 Vrinda Grover, avocate, chercheuse et militante reconnue pour défendre les droits humains.

Toponyme 
Grover est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Grover (Colorado) ;
 Grover (Caroline du Nord) ;
 Grover (comté de Marinette, Wisconsin) ;
 Grover (comté de Taylor, Wisconsin) ;
 Grover (Wyoming) ;
 , partie de West Windsor Township, où est érigé un monument commémorant le lieu où est censé se dérouler l'atterrissage dans l'adaptation radiophonique de La Guerre des mondes par Orson Welles en 1938 ;
 .

Autres 
 Grover (label)
 Algorithme de Grover

Homonymie de toponyme